Anyone – gruppo musicale statunitense
 Anyone – singolo dei Roxette del 1999
 Anyone – album degli Anyone del 2001
 Anyone – singolo di Demi Lovato del 2020
 Anyone – singolo di Justin Bieber del 2021